Гре́бень — верхний край чего-либо, вершина, верх.
 Гребень — образование на голове или спине у некоторых птиц и ящериц.
 Сагиттальный гребень — костное образование у многих пресмыкающихся и млекопитающих в верхней части черепа.
 Нервный гребень — совокупность клеток, выделяющихся из краевых отделов нервного желобка во время его замыкания в нервную трубку.
 Гребень — скелет грозди винограда, образующийся из оси соцветия со всеми разветвлениями.
 Гребень — горизонтальная металлическая пластина на тулье шлема.
 Гребень — аксессуар для расчёсывания волос и украшения женской причёски.
 Гребень, или реборда — выступающая часть обода колеса или шкива, предотвращающая его боковое смещение.

Топоним 
 Гребень — остров архипелага Северная Земля.
 Гребень — деревня в Житковичском районе Гомельской области Белоруссии.

Фамилия 
Известные носители
 Гребень, Леонид Кондратьевич (1888—1980) — советский учёный в области селекции животных, Герой Социалистического Труда.
 Гребень, Макар Зиновьевич (1905 — ?) — лётчик-штурмовик, командир 130-го гвардейского штурмового авиационного полка, полковник.
 Гребень, Михаил Юрьевич (род. 1967) — российский актёр.
 Гребень, Юрий Григорьевич (1941—2014) — советский и российский театральный актёр, народный артист России.

Другое 
 Аэродинамический гребень — вспомогательная вертикальная аэродинамическая поверхность в плоскости симметрии самолёта на хвостовой части фюзеляжа.
 Гребень Дирака — периодическое распределение Шварца, построенное из дельта-функций.
 Гребень крыла — вспомогательная вертикальная аэродинамическая поверхность на поверхности консоли крыла летательного аппарата.
 Огородный гребень — слегка возвышенная узкая полоска земли в огороде.

См. также 
  (значения)
  (значения)